Indre, departament de França
 Indre-et-Loire, departament de França
 Indre, comuna francesa del departament de Loira Atlàntic
 riu Indre: riu francès, afluent del Loira
 riu Indre: riu frnacès, afluent de l'Aisne